Aphelenchida är en ordning av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Aphelenchida i klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Aphelenchida 36 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Aphelenchida